Olver ist der Familienname folgender Personen:

 Darin Olver (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Dick Olver (* 1947), britischer Manager
 Heather Olver (* 1986), englische Badmintonspielerin
 John Olver (1936–2023), US-amerikanischer Politiker
 Mark Olver (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Olver (* 1952), US-amerikanischer Mathematiker
 Stephen Olver (1916–2011), britischer Diplomat